Lista odcinków serialu Lokatorzy.

Listy odcinków seriali telewizyjnych